Ogundeji ist der Familienname folgender Personen:

 Adetokunbo Ogundeji (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dotun Ogundeji (* 1996), nigerianisch-US-amerikanischer Kugelstoßer und Diskuswerfer